Транслітерація Вайлі — схема запису тибетського письма традиційними латинськими літерами. Систему названо іменем Таррела Вайлі, що опублікував її в статті A Standard System of Tibetan Transcription 1959 року.

Приголосні

Остання літера алфавіту ཨ не транслітерується.

Голосні

Див. також 
 Тибетська мова

Посилання 
 Wylie, Turrell (1959). A Standard System of Tibetan Transcription. Harvard Journal of Asiatic Studies, p. 261-267

Тибетська мова
Транслітерація